Ernesto Augusto I di Sassonia-Weimar (1688-1748) – duca di Sassonia-Weimar e, dal 1741, duca di Sassonia-Eisenach
 Ernesto Augusto II di Sassonia-Weimar-Eisenach (1737-1758) – duca di Sassonia-Weimar e di Sassonia-Eisenach